Charmoille (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Charmoille (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté